Livius peut désigner:
 Dans la Rome antique, le gentilice de la gens Livia ;
 En biologie, un nom de genre de la famille des Amaurobiidae dont la seule espèce est Livius macrospinus, une araignée aranéomorphe.